

Населені пункти та їхні частини
 Топорув — село в гміні Лаґув Свебодзінського повіту Любуського воєводства
 Топорув — село в гміні Вешхляс Велюнського повіту Лодзинського воєводства
 Топорув — село в гміні Лосіце Лосицького повіту Мазовецького воєводства
 Топорув — село в гміні Цмоляс Кольбушовського повіту Підкарпатського воєводства
 Топорув — село в гміні Іваніська Опатовського повіту Свентокшиського воєводства
 Топорув — село в гміні Ґізалкі Плешевського повіту Великопольського воєводства
 Топорув — частина села Кадзелін у гміні Ґловно Зґерського повіту Лодзинського воєводства

Примітки